Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2010 прошёл в городе Кортина-д’Ампеццо (Италия) с 3 по 11 апреля 2010 года. Турнир прошёл в 52-й раз. Италия приняла мужской чемпионат мира впервые. В Кортина-д’Ампеццо турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 32-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Норвегии со счётом 9:3. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за бронзовые медали сборную США со счётом 6:4.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Проигравшие в четвертьфинале-2 и в полуфинале встречаются в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Италии (как сборная принимающей страны), Шотландии (как ), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2009 года (кроме сборных Италии и Шотландии), сборные Канады (Канаду представляла команда-победитель , скип Кевин Кюи) и США (представляющие Северную Америку), а также сборные Китая и Японии (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2009).

Во второй раз в истории мужских чемпионатов мира принять участие в чемпионате попыталась ещё одна команда из Американского региона — сборная Бразилии; она и сборная США сыграли квалификационный турнир 5—7 февраля 2009 в городе Графтон (штат Северная Дакота, США), где во всех трёх матчах победила сборная США. Сборная Канады была освобождена от участия в этом квалификационном турнире как занявшая на  самое высокое место из команд, представлявших Северную Америку.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в четвертьфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Торгер Нергор (сборная Норвегии).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2010

Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо
Чемпионаты мира в Италии
Апрель 2010 года